Schout, in vroegere tijden: ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en met het handhaven van de openbare orde
 Schout-bij-nacht, vlagofficier

Persoon 
 A. Schout, Nederlands politicus

Zie ook 
 Schoute
 Schouten